Баджи-рао:

 Баджи-рао I (1700—1740) — пешва (глава правительства) государства маратхов из семьи Бхат.
 Баджи-рао II (1775—1851) — пешва (глава правительства) государства маратхов из семьи Бхат.